Adamiec – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Adamiec 
 Daniel Adamiec – polski pięściarz
 Franciszek Adamiec – działacz społeczny i kulturalny. Popularyzator tradycji Śląska Opolskiego
 Iwona Adamiec-Wójcik – polska naukowiec, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 Janusz Adamiec – polski hokeista, trzykrotny olimpijczyk
 Józef Adamiec – polski piłkarz, grający na pozycji obrońcy
 Krystyna Adamiec – polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna
 Marek Adamiec – historyk literatury, krytyk literacki, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego
 Michał Adamiec – działacz społeczny, poseł na Sejm PRL V kadencji
 Polikarp Adamiec – polski pilot szybowcowy i samolotowy, urzędnik administracji publicznej
 Tomasz Adamiec – polski judoka, brązowy medalista  mistrzostw Europy
 Witold Adamiec – polski publicysta, długoletni pracownik Biblioteki Narodowej
 Władysław Adamiec – polski mechanik, ekonomista i polityk

Zobacz też